«Барселона» — испанский футбольный клуб из Каталонии, Барселона. Клуб был основан в 1899 году, с того же года выступает в системе футбольных лиг Испании. Клуб принимал участие во всех организуемых УЕФА турнирах за исключением Кубка Интертото.

Первым международным турниром, в котором принимал участие каталонский клуб, был Кубок Пиренеев, проводившийся с 1910 по 1914 год. Барселона становилась его обладателем четыре раза подряд (с 1910 по 1913). С 1914 и до начала Латинского кубка в 1949 году Барселона не принимала участие ни в одном международном состоянии. Начиная с сезона 1955/1956 (исключая 1956/1957), каталонцы каждый год участвовали в каком-либо европейском турнире.

Наибольших успехов Барселона добилась в завоевании Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, клуб получал трофей пять раз в своей истории (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) и Суперкубка УЕФА, который Барселона завоёвывала тоже пять раз (1992, 1997, 2009, 2011, 2015).

Сезоны

Статистика

По турнирам 

Испанские футбольные клубы в еврокубках